Соревнования в беге на 800 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6, 7 и 9 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Финальный забег, в котором Дэвид Рудиша установил мировой рекорд, стал одним из самых быстрых за всю историю бега на 800 метров. 7 из 8 участников превзошли личные рекорды, кроме мирового было также установлено два национальных рекорда и мировой рекорд среди юниоров.

Найджел Амос принёс Ботсване первую олимпийскую медаль во всех видах спорта.

Рекорды 
Мировой рекорд установленный на Олимпийских играх.

Медалисты

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Полуфиналы 

Первые 2 спортсмена (Q) выходят в следующий круг, плюс 2 спортсмена квалифицируются (q) по времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М